Als Vierte Republik wird bezeichnet:

 Vierte Französische Republik, die Zeit von 1946 bis 1958
 Vierte Koreanische Republik, in der Geschichte Südkoreas die Zeit von 1972 bis 1979
 Vierte Philippinische Republik, in der Geschichte der Philippinen die Zeit von 1972 bis 1986

Siehe auch:

 Erste Republik
 Zweite Republik
 Dritte Republik
 Fünfte Republik
 Sechste Republik
 Vierter Stand